The Wordless Message – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Wordless Message – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell